Тлазазалка има више значења:

 Општина Тлазазалка (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тлазазалка (Тлазазалка, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику